Une indentation est un retrait par rapport à la norme. Cela peut désigner plusieurs choses.
 En typographie : une indentation est un retrait de la première ligne d'un paragraphe. C’est la norme en typographie française (mais pas anglo-saxonne).
 En informatique : l'indentation consiste en l'ajout de tabulations ou d'espaces dans un fichier, pour une meilleure lecture et compréhension du code.
 En science des matériaux : 
 l'indentation est une technique de mesure de la dureté d'un matériau;
 la nanoindentation ou (indentation instrumentée) est une technique de caractérisation d'un matériau à l'échelle submicrométrique.
 En géographie : une indentation est l’avancée de la mer dans les terres (par exemple). Le sens est souvent proche de crénelé, une crénelure étant une suite d’indentations.
 En anatomie : une indentation est une déformation de la peau.

Homonymie